Чемпионат Европы по кёрлингу 1978 состоялся в городе Авимор (Шотландия) с 4 по 9 декабря 1978 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 19 команд из 10 стран (Нидерланды выставили на чемпионат только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом Европы стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, второе место заняла сборная Швеции, третье место — сборная Дании.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Швеции, второе место заняла сборная Швейцарии, третье место — сборная Шотландии.

Мужчины

Групповой этап 

  Проходят в финал плей-офф.
  Проходят в полуфинал плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

  Проходят в финал плей-офф.
  Проходят в полуфинал плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

1978
Спорт в Шотландии в 1978 году
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Декабрь 1978 года
Чемпионаты Европы в 1978 году
Чемпионаты Европы в Шотландии